Bosznia-Hercegovina
Striježevica, falu Doboj községben a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
 Striježevica, falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében